

Personaggi storici
La Maschera di Ferro

Letteratura
La Maschera di Ferro – personaggio ideato da Alexandre Dumas nel romanzo Il visconte di Bragelonne, ispirato alla figura storica di Nicolas Fouquet, uomo di corte nella Francia di Luigi XIV.

Cinema
La maschera di ferro – cortometraggio del 1909 diretto da Oreste Mentasti
La maschera di ferro (The Iron Mask) – film del 1929 diretto da Allan Dwan
La maschera di ferro (The Man in the Iron Mask) – film del 1939 diretto da James Whale
La maschera di ferro (The Man in the Iron Mask) – film del 1998 diretto da Randall Wallace